Isolamento elettrico – in elettrotecnica, condizione per cui tra due punti a differente potenziale non ha luogo una circolazione di corrente continua
 Isolamento acustico – in acustica, tecnica che si occupa di limitare la diffusione del suono
 Isolamento termico – sistemi e operazioni attuati per ridurre il flusso termico di calore scambiato tra due ambienti a temperature differenti
 Isolamento detentivo – nelle procedure giudiziarie, modalità di reclusione dei detenuti
 Quarantena – isolamento forzato solitamente utilizzato per limitare la diffusione di uno stato pericoloso (spesso una malattia)
 Isolamento – tipo di reclusione in cui il detenuto è impossibilitato a entrare in contatto con altre persone

Altri progetti